Кипари́с () — в древнегреческой мифологии сын Телефа, из Карфеи на острове Кея, прекрасный юноша, любимец Аполлона (по другим — Пана или Зефира), превращённый им в дерево, носящее его имя, так как он сильно горевал по нечаянно убитому им любимому оленю, которого ему дал сам Аполлон.

По другому рассказу, возлюбленный Сильвана, у него была ручная лань, которую убил Сильван, а Кипарис умер от горя. Именуется также ассирийским юношей.

Примечания

Литература 

 

Герои древнегреческих мифов
Гомоэротические мотивы в древнегреческой мифологии
Мифы об Аполлоне
Мифы островов Эгейского моря